Чемпионат Швейцарии по баскетболу среди женщин () — турнир среди швейцарских баскетбольных женских команд.

Чемпионы

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по баскетболу

Ссылки 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Швейцарии
Чемпионаты Швейцарии